Козлівська сільська рада — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Козлівська сільська рада — Вінницька область, Шаргородський район
 Козлівська сільська рада — Волинська область, Локачинський район
 Козлівська сільська рада — Київська область, Переяслав-Хмельницький район
 Козлівська сільська рада — Луганська область, Новопсковський район